Ушнюг или Ушниг () — село в Табасаранском районе Республики Дагестан России. Входит в состав сельского поселения «Аркитский сельсовет».

Географическое положение 
Село расположено в юго-восточной части региона, над правым склоном реки Арадир, в 8 км к юго-востоку от районного центра — села Хучни.

Население

Инфраструктура 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Транспорт 
Село доступно по автодороге регионального значения «Дербент — Хучни — Хив» (идентификационный номер 82 ОП РЗ 82К-018).

Примечания 

Населённые пункты Табасаранского района